|-
| 1301 Yvonne || 1934 EA || 7 martie 1934 || Algiers || L. Boyer
|-
| 1302 Werra || 1924 SV || 28 septembrie 1924 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
|  || 1928 FP || 16 martie 1928 || Hamburg-Bergedorf || 
|-
|  || 1928 KC || 21 mai 1928 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1305 Pongola || 1928 OC || 19 iulie 1928 ||  || 
|-
| 1306 Scythia || 1930 OB || 22 iulie 1930 ||  || G. N. Neuimin
|-
| 1307 Cimmeria || 1930 UF || 17 octombrie 1930 || Crimea-Simeis || G. N. Neuimin
|-
|  || 1931 EB || 12 martie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
|  || 1931 TO || 11 octombrie 1931 ||  || G. N. Neuimin
|-
|  || 1932 DB || 28 februarie 1932 || Hamburg-Bergedorf || 
|-
| 1311 Knopfia ||  || 24 martie 1933 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1312 Vassar || 1933 OT || 27 iulie 1933 ||  || 
|-
| 1313 Berna || 1933 QG || 24 august 1933 ||  || 
|-
| 1314 Paula || 1933 SC || 16 septembrie 1933 || Uccle || S. J. Arend
|-
| 1315 Bronislawa ||  || 16 septembrie 1933 || Uccle || S. J. Arend
|-
|  || 1933 WC || 17 noiembrie 1933 ||  || G. N. Neuimin
|-
| 1317 Silvretta || 1935 RC || 1 septembrie 1935 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1318 Nerina || 1934 FG || 24 martie 1934 ||  || C. Jackson
|-
| 1319 Disa || 1934 FO || 19 martie 1934 || Johannesburg || C. Jackson
|-
| 1320 Impala || 1934 JG || 13 mai 1934 || Johannesburg || C. Jackson
|-
| 1321 Majuba || 1934 JH || 7 mai 1934 || Johannesburg || C. Jackson
|-
| 1322 Coppernicus || 1934 LA || 15 iunie 1934 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1323 Tugela || 1934 LD || 19 mai 1934 ||  || C. Jackson
|-
| 1324 Knysna || 1934 LL || 15 iunie 1934 || Johannesburg || C. Jackson
|-
| 1325 Inanda || 1934 NR || 14 iulie 1934 || Johannesburg || C. Jackson
|-
| 1326 Losaka || 1934 NS || 14 iulie 1934 || Johannesburg || C. Jackson
|-
| 1327 Namaqua || 1934 RT || 7 septembrie 1934 || Johannesburg || C. Jackson
|-
|  || 1925 UA || 21 octombrie 1925 || Algiers || V. P Jehovskii
|-
| 1329 Eliane || 1933 FL || 23 martie 1933 ||  || E. Delporte
|-
| 1330 Spiridonia || 1925 DB || 17 februarie 1925 ||  || V. A. Albițkii
|-
| 1331 Solvejg || 1933 QS || 25 august 1933 || Crimea-Simeis || G. N. Neuimin
|-
| 1332 Marconia || 1934 AA || 9 ianuarie 1934 || Pino Torinese || 
|-
| 1333 Cevenola || 1934 DA || 20 februarie 1934 || Algiers || 
|-
| 1334 Lundmarka || 1934 OB || 16 iulie 1934 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1335 Demoulina || 1934 RE || 7 septembrie 1934 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1336 Zeelandia || 1934 RW || 9 septembrie 1934 ||  || 
|-
| 1337 Gerarda ||  || 9 septembrie 1934 || Johannesburg || H. van Gent
|-
| 1338 Duponta || 1934 XA || 4 decembrie 1934 || Algiers || L. Boyer
|-
| 1339 Désagneauxa || 1934 XB || 4 decembrie 1934 || Algiers || L. Boyer
|-
| 1340 Yvette || 1934 YA || 27 decembrie 1934 || Algiers || L. Boyer
|-
| 1341 Edmée || 1935 BA || 27 ianuarie 1935 ||  || E. Delporte
|-
| 1342 Brabantia || 1935 CV || 13 februarie 1935 ||  || 
|-
| 1343 Nicole || 1935 FC || 29 martie 1935 || Algiers || L. Boyer
|-
| 1344 Caubeta || 1935 GA || 1 aprilie 1935 || Algiers || L. Boyer
|-
|  || 1908 CG || 4 februarie 1908 ||  || 
|-
| 1346 Gotha || 1929 CY || 5 februarie 1929 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1347 Patria || 1931 VW || 6 noiembrie 1931 ||  || G. N. Neuimin
|-
| 1348 Michel || 1933 FD || 23 martie 1933 ||  || 
|-
| 1349 Bechuana || 1934 LJ || 13 iunie 1934 ||  || C. Jackson
|-
| 1350 Rosselia || 1934 TA || 3 octombrie 1934 ||  || E. Delporte
|-
| 1351 Uzbekistania || 1934 TF || 5 octombrie 1934 ||  || G. N. Neuimin
|-
| 1352 Wawel || 1935 CE || 3 februarie 1935 ||  || 
|-
| 1353 Maartje || 1935 CU || 13 februarie 1935 ||  || 
|-
| 1354 Botha || 1935 GK || 3 aprilie 1935 || Johannesburg || C. Jackson
|-
|  || 1935 HE || 30 aprilie 1935 || Johannesburg || C. Jackson
|-
| 1356 Nyanza || 1935 JH || 3 mai 1935 || Johannesburg || C. Jackson
|-
| 1357 Khama || 1935 ND || 2 iulie 1935 || Johannesburg || C. Jackson
|-
| 1358 Gaika || 1935 OB || 21 iulie 1935 || Johannesburg || C. Jackson
|-
| 1359 Prieska || 1935 OC || 22 iulie 1935 || Johannesburg || C. Jackson
|-
| 1360 Tarka || 1935 OD || 22 iulie 1935 || Johannesburg || C. Jackson
|-
| 1361 Leuschneria || 1935 QA || 30 august 1935 ||  || E. Delporte
|-
|  ||  || 31 iulie 1935 ||  || C. Jackson
|-
| 1363 Herberta || 1935 RA || 30 august 1935 ||  || E. Delporte
|-
| 1364 Safara || 1935 VB || 18 noiembrie 1935 || Algiers || L. Boyer
|-
| 1365 Henyey || 1928 RK || 9 septembrie 1928 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 1366 Piccolo || 1932 WA || 29 noiembrie 1932 ||  || E. Delporte
|-
| 1367 Nongoma || 1934 NA || 3 iulie 1934 ||  || C. Jackson
|-
| 1368 Numidia || 1935 HD || 30 aprilie 1935 || Johannesburg || C. Jackson
|-
| 1369 Ostanina || 1935 QB || 27 august 1935 ||  || P. F. Șain
|-
| 1370 Hella || 1935 QG || 31 august 1935 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1371 Resi || 1935 QJ || 31 august 1935 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1372 Haremari || 1935 QK || 31 august 1935 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
|  || 1935 QN || 30 august 1935 || Mount Wilson || E. Hubble
|-
|  || 1935 UA || 21 octombrie 1935 ||  || E. Delporte
|-
| 1375 Alfreda || 1935 UB || 22 octombrie 1935 || Uccle || E. Delporte
|-
| 1376 Michelle || 1935 UH || 29 octombrie 1935 || Algiers || 
|-
| 1377 Roberbauxa || 1936 CD || 14 februarie 1936 || Algiers || L. Boyer
|-
| 1378 Leonce || 1936 DB || 21 februarie 1936 ||  || 
|-
| 1379 Lomonosowa || 1936 FC || 19 martie 1936 ||  || G. N. Neuimin
|-
| 1380 Volodia || 1936 FM || 16 martie 1936 || Algiers || L. Boyer
|-
| 1381 Danubia || 1930 QJ || 20 august 1930 ||  || E. F. Skvorțov
|-
| 1382 Gerti || 1925 BB || 21 ianuarie 1925 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1383 Limburgia || 1934 RV || 9 septembrie 1934 ||  || 
|-
| 1384 Kniertje || 1934 RX || 9 septembrie 1934 || Johannesburg || H. van Gent
|-
| 1385 Gelria || 1935 MJ || 24 mai 1935 || Johannesburg || H. van Gent
|-
| 1386 Storeria || 1935 PA || 28 iulie 1935 ||  || G. N. Neuimin
|-
| 1387 Kama || 1935 QD || 27 august 1935 || Crimea-Simeis || P. F. Șain
|-
| 1388 Aphrodite || 1935 SS || 24 septembrie 1935 ||  || E. Delporte
|-
| 1389 Onnie ||  || 28 septembrie 1935 ||  || 
|-
|  || 1935 TA || 3 octombrie 1935 ||  || P. F. Șain
|-
| 1391 Carelia || 1936 DA || 16 februarie 1936 || Turku || 
|-
| 1392 Pierre || 1936 FO || 16 martie 1936 || Algiers || L. Boyer
|-
| 1393 Sofala || 1936 KD || 25 mai 1936 ||  || C. Jackson
|-
| 1394 Algoa || 1936 LK || 12 iunie 1936 || Johannesburg || C. Jackson
|-
| 1395 Aribeda || 1936 OB || 16 iulie 1936 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1396 Outeniqua || 1936 PF || 9 august 1936 ||  || C. Jackson
|-
| 1397 Umtata || 1936 PG || 9 august 1936 || Johannesburg || C. Jackson
|-
| 1398 Donnera || 1936 QL || 26 august 1936 || Turku || 
|-
| 1399 Teneriffa || 1936 QY || 23 august 1936 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 1400 Tirela || 1936 WA || 17 noiembrie 1936 || Algiers || L. Boyer
|-